Мáрио Форти́но Альфóнсо Морéно Рéйес (12 августа 1911 — 20 апреля 1993) — мексиканский комический актёр, сценарист и продюсер, известен под сценическим именем Канти́нфлас. Очень часто играл бедных крестьян или представителей низких социальных категорий — пеладо. Его характерные роли ассоциировались с национальной самобытностью Мексики, что позволило ему развить свою успешную карьеру в кино, не только у себя на родине, но и в Голливуде. Однажды Чарли Чаплин назвал Кантифласа «величайшим комиком в мире». Его часто называли «мексиканским Чарли Чаплином». В Голливуде комик наиболее известен по роли Паспарту в фильме «Вокруг света за 80 дней»

Личная жизнь 
Кантинфлас родился в семье почтового курьера Педро Морено Эскивеля и Марии де ла Соледад Рейес Гисар. Помимо него в семье было ещё 7 детей. После неудачной попытки выехать в США через Калифорнию ещё подростком начал зарабатывать на жизнь, профессионально занимаясь боксом. Однако сущность комика перевесила страсть к единоборству — и Рейес оказался в палаточном цирке, а затем в профессиональном театре и кино.

В 1934 году он женился на актрисе русского происхождения Валентине Ивановой-Зубаревой, они жили вместе вплоть до её смерти в январе 1966 года. В 1961 году Валентина приняла сына Кантинфласа от другой женщины, которого назвали Марио Морено Артуро Иванова, из-за чего его ошибочно считают приёмным сыном.

Избранная фильмография 

 1981 — 
 1978 — Патрульный 777
 1975 — 
 1973 — 
 1971 — 
 1967 — 
 1964 — 
 1963 — Особая доставка
 1961 — 
 1956 — 
 1956 — Вокруг света за 80 дней
 1956 — 
 1945 — День с Дьяволом
 1944 — 
 1943 — Ромео и Джульетта
 1943 — Цирк
 1942 — 
 1941 — Ни кровь, ни песок
 1936 —

Награды и номинации 
 1957 — Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — комедия или мюзикл
 1961 — Номинация на Премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — комедия или мюзикл
 Обладатель звезды на Голливудской Аллее Славы в Лос-Анджелесе.

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака лёгкого
Генеральные секретари Национальной ассоциации актёров Мексики